Чемпионат Европы по борьбе 1991 года проходил раздельно: в апреле состоялись соревнования по греко-римской борьбе в Ашаффенбурге (ФРГ), а в мае — соревнования по вольной борьбе в Штутгарте (также ФРГ).

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Источники 
 FILA Wrestling Database

1991
Апрель 1991 года
Май 1991 года
Спорт в Германии в 1991 году
Международные спортивные соревнования в Штутгарте
Ашаффенбург
борьба